Сьєст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний захід від Парижа, 140 км на південь від Бордо, 60 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сьєст на сайті французького Національного інституту географії
 Сьєст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сьєст на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сьєст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сьєст на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди